

Geografia 
Brasile
 Coronel João Pessoa – comune dello Stato del Rio Grande do Norte
 João Pessoa – capitale dello Stato della Paraíba

Persone 
 Epitácio Pessoa – giurista e politico brasiliano
 Fernando Pessoa – poeta, scrittore e aforista portoghese
 Jefferson Gomes Pessoa – giocatore di calcio a 5 brasiliano
 João Pessoa Cavalcanti de Albuquerque – politico brasiliano
 Regina Pessoa – animatrice portoghese
 Ricardo Pessoa – ex calciatore portoghese
 Rodrigo Pessoa – cavaliere brasiliano